Kebun Lada (Binjai Utara), een plaats in Indonesië
Kebun Lada (Hinai), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing